Сергій Олександрович Боднар ( 9 вересня 1976, Красноперекопськ, Автономна Республіка Крим, Україна) — український художник, дитячий письменник. Його твори наповнені романтичністю, містикою та дивами. Найпопулярніші твори — «Таємниця зачарованої монети» (2012), «Янгол Вася у середній школі» (2013), «Лицар Сірожка ордену курдупликів» (2013), «Лицар Сірожка та Сніговий Карлик» (2015).

Життєпис 
Сергій народився 9 вересня 1976 року у Красноперекопську, Автономна Республіка Крим, Україна. Згодом він переїхав у Кам'янець-Подільський, де навчався у Кам'янець-Подільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням німецької мови.

У 1997—2002 роках навчався в Кам'янець-Подільському державному педагогічного університеті (нині Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

У 1996—1997 роках працював кореспондентом і карикатуристом у приватній газеті «Подолянин».

У 1997—1998 роках — кореспондентом, головним редактором газети «ТВ-інформ», від 2004 року — викладачем Кам'янець-Подільської станції юних техніків, від 2008 року — викладачем Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (ХОЦНТТУМ), учителем образотворчого мистецтва у Кам'янець-Подільській спеціальній загальноосвітній школі № 1.

У 2017 році гурток, керівником якого є Сергій Боднар, став переможцем кінофесту Бруківка  який відбувся у Кам'янці-Подільському. Сергій Боднар став режисером пластилінового мультфільму «Як одягалась ялинка», який є в загальному доступі в інтернеті.

У 2020 році учасник форуму LEVEL UP 2020 та автор картини «Куб», проданою на аукционі для благодійного фонду.

Літературна праця 
Автор більш ніж двадцяти розмальовок та оповідань на різну тематику, загальний наклад яких сягнув 100 тисяч примірників, учасник близько двадцяти виставок та автор семи власних виставок. Автор книжок для дітей: «Таємниця зачарованої монети» (2012), «Янгол Вася в середній школі» (2013), «Лицар Сірожка ордену курдупликів» (2013), «Лицар Сірожка та Сніговий Карлик» (2015), «Лицар Сірожка та залізна корова», «Лицар Сірожка та Чорний лицар».

Твори 

 «Легенда про годинник на Ратуші»(2011) — оповідання;
 «Алея Янголів»(2013) — оповідання;
 «Легенда про Кам'янець»(2009) — оповідання;
 «Лицар Сірожка та залізна корова»(2016) — фантастичний твір(книга)(третя книга про лицаря Сірожку);
 «Коровай»(2008) — казка;
 «Таємниця зачарованої монети»(2013) — фантастичний твір(книга);
 «Тедді у Лондоні»(2010) — казка;
 «Родинний хліб»(2014) — оповідання;
 «Лицар Сірожка та Сніговий Карлик»(2015) — фантастичний твір(книга)(друга книга про лицаря Сірожку);
 «Янгол Вася у середній школі»(2013) — фантастичний твір(книга);
 «Ein kleiner Elefant und sein Traum»(2015) — казка німецькою мовою;
 «Лицар Сірожка ордену курдупликів»(2013) — фантастичний твір(книга)(перша книга про лицаря Сірожку);
 «Українська піца»(2011) — казка;
 «Снігові ватрушки»(2007) — оповідання;
 «Весілля короваю»(2012) — казка(розмальовка);
 «Диво вікна»(2006) — казка(розмальовка);
 «Як вдягалася ялинка»(2010) — збірка віршів;
 «Подільська писанка»(2012) — казка;
 «Лісова спілка»(2013) — оповідання;
 «Джмулики»(2014) — казка;
 «Легенда місто на драконі»(2013) — легенда;
 «Легенда про мову»(2016) — оповідання;
 «Веселий менестрель»(2015) — казка(розмальовка);
 «Нова будова»(2014) — казка(розмальовка);
 ««Лицар Сірожка та чориний лицар»»(2018) — фантастичний твір (четверта книга про лицаря Сірожку);
 «Криниця роса»(2017) — казка(розмальовка);
 «Сонячні зайчики»(2018) — казка(розмальовка);
«Компот»(2019) — казка(розмальовка);
 «Віршики для дітей про війну»(2022) — книга;
 «Легенда про вишиванку»(2022) — розмальовка;
 «Намисто майстрів»(2022) — казка;

Посилання 
 Сергій Боднар серед відомих людей Кам'янця-Подільського 
 Інтерв'ю Сергія Боднара газеті «Ключ» 
 Художник Сергій Боднар 
 Німецька мандрівка Сергія Боднара
 Про Сергія Боднара написали в журналі PHOENIX
 Сергій Боднар переможець кінофесту «Бруківка» 
 Мультфільм «Як одягалась ялинка»
 Сергій Боднар та А-ба-ба-га-ла-ма-га 
 Картина «Куб»
 Письменник і художник Сергій Боднар презентував сьогодні в міській раді книгу «Намисто майстрів» від проєкту Майстерня_щастя
 «НАМИСТО МАЙСТРІВ» НАРОДИЛОСЯ В «МАЙСТЕРНІ ЩАСТЯ»
 Федорчак Марія: У нашій майстерні, ми допомагаємо створювати казки та магію за допомогою майстрів і дітей

Українські дитячі письменники